Straatmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich (von) Straatmann, siehe Theodor Heinrich von Strattmann (1637–1693), österreichisch-deutscher Diplomat und Reichskanzler
 Kuno Straatmann, deutscher Autor
 Nils Straatmann (* 1989), deutscher Slam-Poet und Autor